Orinta ist ein weiblicher litauischer Vorname, abgeleitet von Orint. Die männliche Form ist Orintas.

Personen 

 Orinta Leiputė (* 1973), Politikerin, Mitglied des Seimas

Weiblicher Vorname
Litauischer Vorname